U 135 oder U-135 bzw. U135 steht für:

 SM U 135, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 135 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 135, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-135, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung